Bahnhof Kirchberg bezeichnet:

 Bahnhof Kirchberg (Sachs), ehemaliger Bahnhof von Kirchberg in Sachsen
 Bahnhof Kirchberg (bei Jülich), ehemaliger Bahnhof des Jülicher Stadtteils Kirchberg in Nordrhein-Westfalen